À certaines périodes de l'histoire du Japon, le shogun était le dictateur militaire tandis que l'empereur (mikado) n'était que le représentant spirituel.

Shogun peut aussi faire référence à :
 Shogun, un livre en deux tomes de James Clavell ;
 Shogun, un feuilleton télévisé inspiré du livre de James Clavell ;
 Shogun: Total War, un jeu vidéo de stratégie temps réel et de gestion édité par Dream Time Interactive ;
 Shogun Mag, un magazine de prépublication de bande dessinée style manga sur le principe des magazines de prépublication japonais ;
 , trois jeux de société ;
 Shogun, quatrième album studio du groupe de metal Trivium ;
 Maurício « Shogun » Rua, pratiquant brésilien d'arts martiaux mixtes ;
 Mitsubishi Shogun, nom du véhicule 4×4 Mitsubishi Pajero au Royaume-Uni.
Homonymie de titre